Беннер () — фамилия.

Известные носители

Художники 
 Беннер, Жан Анри (Анри Беннер; 1776—1836) — французский живописец-миниатюрист, автор хранящейся в Эрмитаже «Романовской сюиты» — «Собрания 24 портретов императорской фамилии, писанных живописцем Беннером».
  (1796—1849) — французский художник-декоратор, отец  братьев Жана и Эммануэля Беннеров.
 Беннер, Эммануэль (1836—1896) — французский живописец, брат-близнец Жана Беннера.
 Беннер, Жан (1836—1909) — французский живописец, член Национального общества изящных искусств, брат-близнец Эммануэля Беннера.
  (1873—1965) — французский живописец, сын Жана Беннера.

Другие 
 Бирхер-Беннер, Максимилиан Оскар (1867—1939) — швейцарский врач и пионер в области диетологических исследований.

См. также

Персонажи 
 Брюс Беннер (Халк) — персонаж Marvel Comics.

Топонимы 
  — город в округе Сентер, штат Пенсильвания, США.

Астрономия 
 (9012) Беннер — астероид главного пояса, открытый 16 октября 1984 года.

Корабли 
  — наименование нескольких кораблей ВМС США, названных в честь , младшего лейтенанта ВМС США, убитого во время битвы за Гуадалканал.

Примечания